Braga (stad), een stad in Portugal
Braga (district), een district in Portugal
Braga (Rio Grande do Sul), een gemeente in Brazilië
Braga (studentenvereniging), een studentenschaatsvereniging uit Tilburg
Braga (tijdschrift), een negentiende-eeuws literair tijdschrift
Bragaweg, een straat in Bandung, Indonesië
Braga (schip uit 1878), een Nederlandse kanonneerboot
Braga (godheid), Noorse dichtersgod 
Braga (geslacht), een geslacht van pissebedden uit de familie Cymothoidae
 SC Braga, een Portugese voetbalclub

Personen
Alice Braga, Braziliaanse actrice
Gustavo Corção Braga, Braziliaanse schrijver 
Sônia Braga, Braziliaanse actrice
Tatiana Silva Braga Tavares, Miss België in 2005